Carles I o Carlemany, rei dels francs i emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (768-814).
 Carles I de Flandes o Carles el Bo, (1083 - 1127) comte de Flandes.
 Carles I d'Anjou (1227-1285), comte d'Anjou, Provença i Maine; Rei de Sicília; rei de Nàpols; rei titular d'Albània i rei titular de Jerusalem.
 Carles I de Valois, (1270 - 1325), comte de Valois; comte d'Anjou i Maine.
 Carles I d'Hongria, (Nàpols, 1288 - Visegrád, 1342), rei d'Hongria.
 Carles I de Navarra (Clermont, 1295 - Vincennes, 1328), rei de França i Navarra.
 Carles I de Bohèmia, (1316-1378) rei de Bohèmia o Carles IV del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Carles I de Bretanya, Carles de Blois o Carles el Sant, (1319- 1364).
 Carles I d'Orleans i I de Valois (París, 1394 - Amboise, 1465), príncep de França, duc d'Orleans i de Valois.
 Carles I de Borbó, (1401-1456) duc de Borbó.
 Carles I Tocco, comte de Cefalònia i Zante (1411 - 1429).
 Carles I de Baden, (1427 - Pforzheim, 1475) marcgravi de Baden.
 Carles I de Borgonya dit "el Temerari" (1433-1477), duc de Borgonya
 Carles I d'Angulema (?, 1459 -?, 1496). Comte d'Angulema i de Perigord.
 Carles I de Savoia (Carignano, Savoia, 1468 - Pignerol, 1490), duc de Savoia i rei de Xipre, Jerusalem i Armènia.
 Carles I de Castella i d'Aragó, (1516-1556) emperador romanogermànic
 Carles I d'Anglaterra i d'Escòcia (1625-1649), Rei d'Anglaterra i d'Escòcia.
 Carles I de Hessen-Kassel (Kassel, Alemanya, 1654 - 1730), landgravi de Hessen-Kassel.
 Carles I Alexandre de Württemberg (1684-1737), duc de Wurttemberg-Winnental, comte de Montbéliard, duc de Württemberg.
 Carles I de Brunsvic-Wolfenbüttel (Brunsvic, 1713 - 1780) 
 Carles I de Parma o Carles III d'Espanya, Carles VII de les Dues Sicílies (1716 - 1788).
 Carles I de Lucca, (1799 - 1883) duc de Lucca, Parma i Piacenza
 Carles I de Württemberg, (1823 - 1891), r rei de Württemberg.
 Carles I de Romania (1866-1914), Rei de Romania.
 Carles I de Finlandia, (1868 - 1940) rei de Finlàndia.
 Carles I d'Àustria i IV d'Hongria, (1887 - 1921). Emperador d'Àustria i rei d'Hongria.
 Carles I de Portugal (1889-1908), duc de Bragança i rei de Portugal.